Die Saison 1997/98 der 2. Eishockey-Liga war die vierte Spielzeit der neuen dritthöchsten deutschen Eishockeyspielklasse. Die Liga wurde nur noch in Form einer Gruppe Süd ausgespielt, da im Norden die an der Fortsetzung des Spielbetriebs interessierten Mannschaften mangels genügender Vereine für die Durchführung einer Gruppe in die 1. Liga Nord eingestuft.

In die Regionalligen absteigen mussten der ESV Königsbrunn und der Schwenninger ERC II.

Voraussetzungen

Teilnehmer

Modus 
Zunächst wurde eine Hauptrunde mit 16 Teilnehmern ausspielt, an deren Ende die Mannschaften auf Platz 1 bis 8 an den Qualifikationen zur Bundesliga teilnahmen, während die weiteren Teilnehmer in die Abstiegsrunde mit anschließenden Play-downs einzogen.

Zur Saison 1997/98 wurde zudem nach Ende der regulären Spielzeit eine Verlängerung mit anschließenden Penaltyschießen eingeführt. Der Sieger nach der regulären Spielzeit bekam drei Punkte, ein Sieg in der Verlängerung oder dem Penaltyschießen brachte dem Verein zwei Punkte ein. Der Verlierer bekam nach der regulären Spielzeit keinen, bei einer Niederlage im Penaltyschießen oder der Verlängerung einen Punkt.

Der Erstplatzierte der Hauptrunde Süd spielte zudem mit dem bestplatzierten 1. Liga Nord-Team der Qualifikationsrunde zur Bundesliga die Meisterschaft der 2. Liga aus.

Hauptrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Diff. = Tordifferenz
Erläuterungen: , ,

Abstiegsrunde

Play-downs 
Alle Play-down-Runden wurden im Modus „Best of Three“ ausgespielt.

Play-down-Baum

1. Runde

2. Runde

Abstiegsrunde 

Königsbrunn ist damit in die Bayernliga abgestiegen. Der Schwenninger ERC II spielte in der Relegation gegen den Zweitplatzierten der Aufstiegsrunde.

Aufstiegsrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Diff. = Tordifferenz
Erläuterungen:       = Aufstieg,       = Relegation,       = weiterhin Regionalliga.

Relegation

Finale

Weblinks 
 

Saison der Eishockey-Regionalliga
Eishockeysaison 1997/98